Baynesia — монотипный род суккулентных растений семейства , родом из Намибии, включающий один вид – . Входит в трибу . Произрастает в основном в биоме пустыни или кустарниковой степи.

Описание 
 имеет сочные стебли, достигающие 5 см в высоту, с мясистыми придаточными корнями. Побеги сине-зеленые, 3-8 см длиной, 6-12 мм шириной, четырехугольные, с закругленными углами, сосочковидные. Листья стойкие, редуцированные в чешуйки, сидячие, слегка восходящие; с шаровидными прилистниками. Внепазушные соцветия, обычно по бокам стеблей, с 1-3 цветками.

Таксономия 
, первое упоминание в Novon 10: 354 (2000).

Виды 
По данным сайта Plants of the World Online на 2023 год, род включает один подтвержденный вид:

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

Примечания

Ссылки 

Кутровые
Суккуленты
Флора Африки
Флора Южной Африки
Растения пустынь